Crossley ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Crossley (1871–1929), australische Sängerin
 Albert Crossley (1903–?), US-amerikanischer Radsportler
 Alfred Crossley (Naturforscher) (1839–1877), britischer Naturforscher und Taxidermist
 Callie Crossley (* 1951/1952), US-amerikanische Journalistin, Hörfunk-Moderatorin, Kommentatorin und Filmproduzentin
 Edwin Crossley-Mercer (* 1982), französischer Konzert- und Opernsänger (Bariton)
 Geoffrey Crossley (1921–2002), englischer Automobilrennfahrer
 Geoffrey Allan Crossley (1920–2009), britischer Diplomat
 Kevin Crossley-Holland (* 1941), britischer Jugendbuchautor
 Mark Crossley (* 1969), walisischer Fußballspieler
 Payton Crossley (* ≈1960), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Savile Crossley, 1. Baron Somerleyton (1857–1935), britischer Offizier und Politiker der Liberal Party und der Liberalen Unionisten
 Savile Crossley, 3. Baron Somerleyton (1928–2012), britischer Politiker und Peer
 Wallace Crossley (1874–1943), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Crosley
 Crossley Brothers, Crossley Motors, Willys Overland Crossley